«Дефектоскопи́я» — журнал Российской академии наук, посвящённый вопросам теории и практики неразрушающего контроля материалов, изделий и, в частности, сварных соединений.

Общие сведения 
Журнал основан в 1965 году, является старейшим в России изданием данного профиля и одним из наиболее авторитетных изданий в мире технического контроля. На его страницах печатались все пишущие дефектоскописты стран СНГ и публикуются наиболее интересные материалы по неразрушающему контролю и технической диагностики.

Целью журнала «Дефектоскопия» является повышение техногенной и экологической безопасности жизнедеятельности путём совершенствования и расширения сфер применения методов и средств неразрушающего контроля и технической диагностики.

Журнал входит в Список ВАК и систему РИНЦ.

Журнал публикует статьи как российских, так и иностранных авторов. Англоязычная версия издаётся с названием Russian Journal of Nondestructive Testing и индексируется в системах Web of Science, Scopus и других. Импакт-фактор на 2016 год составил 0,492.

Тематика журнала 
Основной темой публикаций являются результаты научных достижений и исследований в области физических основ контроля и диагностики материалов, а также новые методы, средства и опыт применения неразрушающего контроля и технической диагностики изделий и объектов как в условиях производства, так и при эксплуатации изделий и объектов.

Также публикуются сведения о новых физико-технических средствах контроля окружающей среды.

Редакция 
В составе редакционной коллегии журнала 3 академика РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 19 докторов наук, а также несколько иностранных членов.

Главный редактор 
 Костин В. Н. — д.т. н., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

Редакционная коллегия 
 Горкунов Э. С. — академик РАН, зам. гл. ред., ИМАШ УрО РАН, Екатеринбург
 Смородинский Я. Г. — д. т. н., зам. гл. ред., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Василенко О. Н. — к. т. н., отв. секретарь, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Алёшин Н. П. — академик РАН, МГТУ, Москва
 Вавилов В. П. — д. т. н., ТПУ, Томск
 Вайнштейн И. А. — д. ф.-м.н., УрФУ, Екатеринбург
 Галахов В. Р. — д. ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Гурвич А. К. — д. т. н., ГУПС, Санкт-Петербург
 Грум Янец — профессор, Люблянский университет, Словения
 Гуревич С. Ю. — д. т. н., ЮУрГУ, Челябинск
 Добман Герд, — доктор, Фраунгоферовский институт, Саарбрюкен, Германия
 Дымкин Г. Я. — д. т. н., Санкт-Петербург
 Зацепин А. Ф. — к. т. н., УрФУ, Екатеринбург
 Клюев В. В. — академик РАН, МНПО «Спектр», Москва
 Корзунин Г. С. — д. т. н., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Курмаев Э. З. — д. ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Мироненко В. И. — ген. директор НПО «Интротест»
 Миховски М. М. — д. т. н., Институт механики БАН, София, Болгария
 Ничипурук А. П. — д. т. н. ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Новиков В. А. — д. т. н., БРУ, Могилев, Беларусь
 Перевалов С. П. — к. т. н., АО «Уралтехэнерго», Екатеринбург
 Потапов А. И. — д. т. н., СПГУ, Санкт-Петербург
 Ринкевич А. Б. — член-корр. РАН, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Смирнов С. В. — д. т. н., ИМАШ УрО РАН, Екатеринбург
 Шлеенков А. С. — д. т. н., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Щербинин В. Е. — член-корр. РАН, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
 Щербинский В. Г. — д. т. н., ЦНИИТМАШ, Москва

Примечания

Ссылки 
 Англоязычная версия сайта журнала Дефектоскопия
 Журнал «Дефектоскопия» // Официальный сайт Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД)

Физические журналы
Научные журналы СССР
Журналы ВАК Минобрнауки России
Неразрушающий контроль
Журналы_РАН